Гаса́й — українське прізвище.

 Гасай Василь — монах-василіянин, диригент.
 Гасай Єфрем Олександрович (* 1938) — краєзнавець.
 Гасай Петро Володимирович (* 1979) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища